Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 6 au .

Ruxandra Dragomir remporte le simple dames. En finale, elle bat Melanie Schnell, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Debbie Graham.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Budapest
Sport en Hongrie en 1996
Tennis en mai 1996